Рейс 705 может иметь следующие значения:
 Рейс 705 FedEx
 Рейс 705 Northwest Airlines 
 Рейс 705 PIA